Mezquita Selimiye puede referirse a:

 En Nicosia (Chipre) (en la zona ocupada por la  República Turca del Norte de Chipre).
 Catedral de Santa Sofía (reconvertida en mezquita con el nombre de Mezquita Selimiye).
 En Turquía.
 Mezquita de Selim.